Le mot lex peut prendre différentes significations.
 En latin, lex signifie « loi » et se retrouve par exemple dans une expression latine : Dura lex, sed lex ;
LEX, une fusée expérimentale française lithergol (1964 - 1967)
 Lex est un logiciel ;
 Lex, série télévisée espagnole (2008) ;
 En Vallée d'Aoste, une lex (pron. lé), mot d'origine celtique, indique une roche presque perpendiculaire, glissante, se détachant ou non en énormes feuillets, parcourue ou non par l'eau. Voir par ex. : Glacier de la Lex Blanche ;
 Le Lex, bâtiment situé dans le quartier européen de Bruxelles ;
 Léonce Lex, archiviste français ;
 Lex Scott Davis (née en 1991), actrice américaine ;
 Lex Luthor, personnage de fiction dans Superman ;
 Arthur Comeau : surnom
 LEX, est l'abréviation du réseau ferré transfrontalier Léman Express;
LEX, peut référer à Lycée d'Excellence de Niamey.

Notes et références